Le Sonnet 44 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : IF the dull ſubstance of my fleſh were thought,
Iniurious diſtance ſhould not ſtop my way,
For then diſpight of ſpace I would be brought,
From limits farre remote,where thou dooſt ſtay,
No matter then although my foote did ſtand
Vpon the fartheſt earth remoou'd from thee,
For nimble thought can iumpe both ſea and land,
As ſoone as thinke the place where he would be.
But ah,thought kills me that I am not thought
To leape large lengths of miles when thou art gone,
But that ſo much of earth and water wrought,
I muſt attend,times leaſure with my mone.
   Receiuing naughts by elements ſo ſloe,
   But heauie teares,badges of eithers woe.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes
Shakespeare Online

044